El nombre Lacedemonia (griego antiguo: Λακεδαιμων) puede referirse a:

Laconia, una región de la antigua Grecia.
Esparta, la capital de Laconia, una región de la antigua Grecia, y a su nombre primigenio y también alternativo Lacedemón.